Een contact center (ook wel gespeld als contactcenter) is een afdeling die gespecialiseerd is in het afhandelen van klantcontacten via diverse communicatiekanalen. In het bijzonder telefonie en communicatie via internet (zoals e-mail) worden in grote aantallen door contact centers afgehandeld. Ook het monitoren en opvolgen van wat er op sociale netwerken gebeurt, behoort tegenwoordig tot het takenpakket van contactcenters. 

Door de ontwikkeling van moderne technologieën (van eind twintigste eeuw en begin eenentwintigste eeuw) breidt het dienstenpakket van een gemiddeld contact Center zich snel uit. Anno 2006 is de integratie van zelfhulp, sms en chat een ontwikkeling die men steeds vaker terugziet bij middelgrote tot grote ondernemingen. Daarnaast ontwikkelt het Contact Center zich vanaf 2002 langzaam van een eenvoudig callcenter naar een volledig dienstencentrum dat midden in een organisatie staat. 

Recente ontwikkelingen (2005-6) wijzen uit dat goede informatievoorziening en technologie een belangrijke bijdrage leveren aan de Contact Center organisatie. Een moderne telefooncentrale, kennisbanken en moderne Customer Relationship Management systemen zijn niet meer uit een modern contact center weg te denken. Door deze ontwikkeling beschikt een Contact Center over diverse disciplines in diverse vakgebieden. Men kan hierbij denken aan ICT, planning en contentbeheer.

Externe links
 Het verschil tussen callcenters en contact centers

Communicatiebedrijf